Renzong ist mehrdeutig. Es bezeichnet verschiedene chinesische Kaiser:

 Song Renzong, Kaiser der Nördlichen Song-Dynastie
 Yuan Renzong bzw. Buyantu Khan, Kaiser der Yuan-Dynastie
 Ming Renzong bzw. Hongxi, Kaiser der Ming-Dynastie